Доминиканската република е разделена на провинции и един национален окръг, в който се намира столицата на страната (Санто Доминго).

Територията на страната е разделена на 31 провинции, които от своя страна са разделени на общо 158 общини и 231 общински района.

Източници 

География на Доминиканската република